Канелас има више значења:

 Канелас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Канелас (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Канелас (Канелас, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Канелас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Канелас (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику